Обри Роберт Дэвид (; 11 октября 1990 года, Джорджтаун, Гайана) — тринидадский футболист, защитник сборной Тринидада и Тобаго.

Карьера 
Родился в Гайане, однако свою карьеру начал в Тринидаде и Тобаго. В составе «Каледонии Эй-Ай-Эй» защитник становился обладателем кубка страны. В 2014 году Дэвид отправился в Европу. На правах аренды он провел один сезон в финском «Яро».

В марте 2015 года Обри Дэвид подписал контракт с клубом казахстанской Премьер-лиги «Шахтёр» (Караганда).

Сборная 
Обри Дэвид прошёл все юниорские и молодёжную сборную Тринидада и Тобаго. Однако в 2012 году он сыграл в двух товарищеских матчах за сборную своей исторической родины Гайаны. Однако в официальных поединках за неё Дэвид не участвовал. Это помогло ему вскоре получить вызов в сборную Тринидада и Тобаго, за которую он выступает и по сей день.

Достижения

Международные 
 Победитель Лиги КОНКАКАФ (1): 2019.

Национальные 
 Чемпион Коста-Рики (2): 2020 (Клаусура), 2021 (Клаусура).
 Обладатель Открытого кубка США (1): 2016.
 Обладатель Supporters’ Shield США (1): 2016.
 Обладатель Кубка Тринидада и Тобаго: 2012/13.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Футболисты Гайаны
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки сборной Гайаны по футболу
Игроки ФК «Джо Паблик»
Игроки ФК «Морва Каледония Юнайтед»
Игроки ФК «Яро»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Кеми Сити»
Игроки ФК ВПС
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Аукас»